Sankt Johann am Walde è un comune austriaco di 2 046 abitanti nel distretto di Braunau am Inn, in Alta Austria.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Comuni del distretto di Braunau am Inn